Ernst Scherzer – ex sciatore alpino tedesco orientale
 Jonathan Scherzer – calciatore austriaco
 Max Scherzer – giocatore di baseball statunitense